Aleksandr Aleksandrovich Bibikov – generale della Russkaja imperatorskaja armija
 Aleksandr Il'ič Bibikov – generale russo
 Arsenij Bibikov – attore russo
 Nikolai Bibikov – generale della Russkaja imperatorskaja armija